Нижний Дубовец — название населённых пунктов.

Россия 
 Нижний Дубовец — деревня в Медвенском районе Курской области.

Украина 
 Нижний Дубовец —  село в Тячевском районе Закарпатской области.